Барбо́ни — итальянская фамилия. Известные носители: 

 Барбони, Леонида (1909—1970) — итальянский кинооператор.
 Барбони, Микеланджело — итальянский книгопечатник.
  (1922—2002) — итальянский кинорежиссёр.